

Geografia
 Monte Mutolo – montagna del Mozambico nella provincia di Zambezia

Persone
 Gaspare Mutolo, detto Asparinu (1940) – ex mafioso, collaboratore di giustizia e pittore italiano
 Vincenzo Mutolo (1920-1991) – medico, politico e ricercatore italiano